Псижа — топоним в Новгородской области:
 Псижа (деревня)
 Псижа (река)